Cette page contient les pages d'homonymie de Juliot et Julliot.

Patronyme 

 Djalma Julliot (1858-1921), facteur renommé d'instruments à vent français ;
 Jacques Juliot dit l'Aisné (15?-15?), sculpteur français ;
 Léon Julliot de La Morandière (1885-1968), juriste et universitaire français ;